Jméno Jaromír Pečírka neslo několik osobností:

 Jaromír Pečírka (historik umění) (1891–1966), český historik umění, synovec lékaře
 Jaromír Pečírka (lékař) (1864–1933), český vojenský lékař, generál čs. armády, průkopník lyžování a alpinismu

Reference